Chong ist eine Transkription des chinesischen Familiennamens Zhang (). Bekannte Namensträger sind:

 Andy Chong (* 1965), US-amerikanischer Badmintonspieler malaysischer Herkunft
 Annabel Chong (* 1972), chinesische Webdesignerin und ehemalige Pornodarstellerin
 Charles Chong (* 1953), singapurischer Politiker (People's Action Party)
 Chi Chio Chong (* 1986), Fußballspieler für Macau
 Christina Chong, britische Schauspielerin
 Denise Chong (* 1953), kanadische Politikberaterin und Autorin
 Edmund Chong (Edmund Chong Ket Wah; 1956–2010), malaysischer Politiker
 Eudice Chong (* 1996), chinesische Tennisspielerin (Hongkong)
 Chong Hyon-jong (* 1939), südkoreanischer Lyriker
 Jesús Chong (* 1965), mexikanischer Boxer
 Chong Kah Kiat (* 1948), 13. Ministerpräsident von Sabah, Malaysia
 Kai Kong Chong (* 1980), Fußballspieler für Macau
 Kun Kan Chong (* 1985), Fußballspieler für Macau
 Luke Chong (* um 1987), australischer Badmintonspieler
 Marcus Chong (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael David Chong (* 1971), kanadischer Politiker
 Michelle Chong (* 1977), aus Singapore stammende Schauspielerin
 Philip Chong (Phil Chong; 1936–2007), chinesischer Stuntman und Schauspieler
 Rae Dawn Chong (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Robbi Chong (* 1965), kanadische Schauspielerin
 Sam Chong (* 1962), malaysischer Snookerspieler 
 Chong Sook Chin (* 1987), malaysische Badmintonspielerin
 Steevy Chong Hue (* 1990), tahitischer Fußballspieler
 Tahith Chong (* 1999), niederländischer Fußballspieler
 Tommy Chong (* 1938), kanadischer Schauspieler und Musiker
 Chong Wei Feng (* 1987), malaysischer Badmintonspieler
 Chong Yee-Voon (* 1969), malaysische Autorin

Chong ist der Vorname folgender Personen:
 Jia Chong (217–282), chinesischer General der Wei-Dynastie
 Man Chong († 242), Offizier des chinesischen Kriegsherrn Cao Cao
 Wang Chong (27– ~100), chinesischer Philosoph während der Han-Dynastie

Siehe auch:
 Cheongwadae, Das Blaue Haus, Sitz und Residenz des Staatspräsidenten der Republik Korea (Südkorea)
 Ching, Chang, Chong, eine andere Bezeichnung des Knobelspiels Schere, Stein, Papier
 (1888) Zu Chong-Zhi, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Choong